Маринкино — название населённых пунктов в России:

 Маринкино — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Маринкино — деревня в Ординском районе Пермского края.
 Маринкино — деревня в Переславском районе Ярославской области.